Vila vid denna källa kan syfta på

 Vila vid denna källa – sång av Carl Michael Bellman
 Vila vid denna källa (musikalbum) – av Fred Åkerström
 Vila vid denna källa (bok) – av Jan Moen från 1965
 Vila vid denna källa (Olle Ljungström) – en sång och en digital singel framförd av den svenske artisten Olle Ljungström från 2009